Ива́н Андре́евич Козло́вский: Козловский, Иван Андреевич (ум. после 1620) — дворянин московский, военный деятель Второго народного ополчения.
 Козловский, Иван Андреевич (псевдоним: Иван Батрак; 1892—1938) — русский советский поэт-баснописец («пролетарско-колхозная» поэзия).